Velika nagrada Avstralije 2018 je prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 25. marca 2018 na uličnem dirkališču Melbourne Grand Prix Circuit v Melbournu. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, Mercedes, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton 
|Mercedes
|1:22,824
|1:22,051
|1:21,164
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen 
|Ferrari
|1:23,096
|1:22,507
|1:21,828
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|1:23,348
|1:21,944
|1:21,838
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:23,483
|1:22,416
|1:21,879
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo 
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:23,494
|1:22,897
|1:22,152
|align="center"|8
|-
!6
|align="center"|20
| Kevin Magnussen 
|Haas-Ferrari
|1:23,909
|1:23,300
|1:23,187
|align="center"|5
|-
!7
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|1:23,671
|1:23,468
|1:23,339
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg 
|Renault
|1:23,782
|1:23,544
|1:23,532
|align="center"|7
|-
!9
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr. 
|Renault
|1:23,529
|1:23,061
|1:23,577
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|1:23,686
|1:22,089
|brez časa
|align="center"|15
|-
!11
|align="center"|14
| Fernando Alonso 
|McLaren-Renault
|1:23,597
|1:23,692
|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:24,073
|1:23,853
|
|align="center"|11
|-
!13
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|1:24,344
|1:24,005
|
|align="center"|12
|-
!14
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|1:24,464
|1:24,230
|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|31
| Esteban Ocon 
|Force India-Mercedes
|1:24,503
|1:24,786
|
|align="center"|14
|-
!16
|align="center"|28
| Brendon Hartley 
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:24,532
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|1:24,556
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|16
| Charles Leclerc 
|Sauber-Ferrari
|1:24,636
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin 
|Williams-Mercedes
|1:24,922
|
|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|10
| Pierre Gasly 
|
|1:25,295
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|align="center"|58
|1:29:33,283
|align="center"|3
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton 
|Mercedes
|align="center"|58
| +5,036
|align="center"|1
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen 
|Ferrari
|align="center"|58
| +6,309
|align="center"|2
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|align="center"|58
| +7,069
|align="center"|8
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|align="center"|58
| +27,886
|align="center"|10
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|align="center"|58
| +28,945
|align="center"|4
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|align="center"|58
| +32,671
|align="center"|7
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|align="center"|58
| +34,339
|align="center"|15
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|2
| Stoffel Vandoorne 
|McLaren-Renault
|align="center"|58
| +34,921
|align="center"|11
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr. 
|Renault
|align="center"|58
| +45,722
|align="center"|9
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|align="center"|58
| +46,817
|align="center"|12
|align="center"|
|-
!12
|align="center"|31
| Esteban Ocon 
|Force India-Mercedes
|align="center"|58
| +1:00,278
|align="center"|14
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|align="center"|58
| +1:15,759
|align="center"|18
|align="center"|
|-
!14
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|align="center"|58
| +1:18,288
|align="center"|13
|align="center"|
|-
!15
|align="center"|28
| Brendon Hartley 
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|align="center"|57
| +1 krog
|align="center"|16
|align="center"|
|-
!Ret
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|align="center"|24
| Kolo
|align="center"|6
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|align="center"|22
| Kolo
|align="center"|5
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|align="center"|13
| Motor
|align="center"|20
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|align="center"|5
| Krmiljenje 
|align="center"|17
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|align="center"|4
| Zavore
|align="center"|19
|align="center"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018